Sint-Jan Berchmansinstituut (Puurs)
 Sint-Jan Berchmansinstituut (Zonhoven)